

Persone 
Antonio Zanchi – pittore
Girolamo Zanchi – teologo
Giovanni Battista Zanchi – ingegnere militare e scrittore
Manuela Zanchi – pallanuotista
Marco Zanchi – calciatore
Monica Zanchi – attrice svizzera

Architetture 
Villa Zanchi-Capitaneo – villa-masseria pugliese
Palazzo Zanchi-Giampaolo – palazzo pugliese

Altro 
Zanchi (azienda) – azienda italiana